Skokloster kan avse:

 Skoklosters socken – en socken i Uppland
 Skoklosters landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län
 Skoklosters församling – en församling i Sigtuna kontrakt i Uppsala stift
 Skoklosters kyrka – en kyrkobyggnad i Skoklosters församling
 Skoklosters distrikt – ett distrikt i Håbo kommun och Uppsala län
 Skoklosters slott – ett slott i Håbo kommun
 Sko kloster – ett medeltida nunnekloster i Skoklosters socken
 Skokloster naturreservat – ett naturreservat i Håbo kommun
 Skokloster (postort) – en postort i Håbo kommun.